El término el vecino puede referirse a:

 El vecino, película chilena de 2000 dirigida por Juan Carlos Bustamante.
 El Vecino, serie de historietas de 2004 creada por Santiago García y Pepo Pérez.
 El Vecino (serie de televisión), adaptación de 2019 de la historieta por Netflix como serie de televisión.